Никола́й Богосло́вский:
 Богословский, Николай Андреевич (1862—1914) — русский геолог и почвовед, автор ряда научных трудов.
 Богословский, Николай Вениаминович (1904—1961) — советский литературовед.
 Богословский, Николай Гаврилович (1824—1892) — русский писатель, протоиерей, этнограф.
 Богословский, Николай Иоаннович (1875—1937) — протоиерей, священномученик.